Le nom Guyanne peut désigner :
 une variante désuète de la Guyane, une région et un département d'outre-mer français d'Amérique du Sud ;
 la Guyanne, une rivière de Normandie.